SOY steht für:
 Stronsay Airport (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Stronsay in Orkney, Schottland

Soy steht für:
 Soy, Album (1973) von Julio Iglesias
 Soy, Album (2016) von Lali Espósito

soy steht für:
 Miyobe (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Soruba in Togo und Benin

Abkürzung